Saaleck ist der Name folgender Orte:
 Saaleck (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale) im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Saaleck ist der Name folgender Bauwerke:
 Burg Saaleck, eine Burg bei Bad Kösen
 Haus Saaleck, ein ehemaliges Bürgerhaus in Köln
 Landhaus Saaleck, ein Wohnhaus im Naumburger Ortsteil Saaleck
 Schloss Saaleck, eine Burg bei Hammelburg in Franken
Siehe auch:
Saalegge